Азиатская 

 Азиатская (посёлок) — посёлок в Кушвинском городском округе Свердловской области России.
 Азиатская — пассажирская станция Свердловской железной дороги на однопутной линии Чусовская — Гороблагодатская.
 Азиатская (гора) — гора, Краснодарский край, координаты 44°18’с. ш. 40°58’в. д.